Der Toyota Yaris Verso, auch genannt Toyota FunCargo, ist mit seinen 3,89 Metern Länge ein Microvan auf Basis des Toyota Yaris, der von Herbst 1999 bis Ende 2005 produziert wurde. Toyota selbst nennt das Konzept „Multi Purpose Vehicle“ (MPV), was die Vielseitigkeit des Fahrzeugkonzepts beschreiben soll. 

Der Yaris Verso zeichnet sich besonders durch seine im Boden versenkbaren äußeren Rücksitze aus. Dadurch lässt sich der ursprünglich 390 Liter große Gepäckraum in einen über 1900 Liter fassenden, glatten Laderaum verwandeln. Der mittlere Rücksitz wird beim Umbau komplett abgenommen und kann mitgeführt oder extern gelagert werden. Bei normaler Benutzung als Fünfsitzer kann der Platz für die Versenkung der Rücksitze als zusätzliche Staumöglichkeit genutzt werden. Der Mitfahrer auf dem mittleren hinteren Sitz hat einen kompletten Drei-Punkt-Sicherheitsgurt mit zwei Gurtlaschen/-schlössern. 

Der Yaris Verso erhielt bei seiner Vorstellung im Herbst 1999 von Euro NCAP vier Sterne. Später wurden die Modelle mit Seitenairbags ausgerüstet. Die Dieselversion hat bis zur Einstellung der Reihe trotz des hohen Aufbaus und kurzen Radstandes kein ESP erhalten. 
Der Toyota Yaris Verso ist mit verschiedenen Benzinmotoren und einem Dieselmotor gebaut worden. 

Im Frühjahr 2003 erfolgten analog zum Yaris eine Handvoll Detailverbesserungen des Yaris Verso sowie eine leichte Auffrischung des Äußeren.

Ende 2005 wurde die Produktion mangels Nachfrage eingestellt. Erst Anfang 2011 kam mit dem Toyota Verso-S ein Nachfolger auf den Markt.

Motoren 

Alle Motorvarianten sind Vierzylinder-Reihenmotoren.
Benziner:
1,3 l VVT-i, 1298 cm³ Hubraum, 62 kW (84 PS); 2003–2005
1,3 l VVT-i, 1298 cm³ Hubraum, 63 kW (86 PS); 1999–2003
1,5 l VVT-i, 1497 cm³ Hubraum, 77 kW (105 PS); 2003–2005
1,5 l VVT-i, 1497 cm³ Hubraum, 78 kW (106 PS); 1999–2003  
Diesel:
1,4 l D-4D, 1364 cm³ Hubraum, 55 kW (75 PS); 2001–2005

Zulassungszahlen 
Zwischen 1999 und 2006 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 35.403 Yaris Verso neu zugelassen worden. Mit 6.791 Einheiten war 2000 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise 

Minivan
Kombi
Hochdachkombi